Виртежу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Лопетарі.
 Виртежу () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Мегуреле.